Фис () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек.  . Официальный код — 70603.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Маркус Пале.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля